Gold digger (interesseiro), alguém que se envolve em relacionamentos românticos por bens materiais ou dinheiro, ao invés de amor

Cinema 
 The Gold Diggers (1923), filme com Hope Hampton
 Gold Diggers of Broadway (1929), filme com Helen Foster
 Gold Diggers of 1933 (1933), filme com Joan Blondell
 Gold Diggers of 1935 (1935), filme com Dick Powell
 Gold Diggers of 1937 (1936), filme com Dick Powell
 Gold Diggers in Paris (1938), filme com Rudy Vallée
 Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain (1995), filme com Christina Ricci

Músicas 
 Gold Digger (1990), canção de EPMD

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música